

Toponyme 
 Presqu'île La Bourdonnais dans les îles Kerguelen

Patronyme 
 la famille Mahé de La Bourdonnais :
 Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais (1699-1753), amiral français, gouverneur des Mascareignes ;
 Louis-Charles Mahé de La Bourdonnais (1795-1840), joueur d'échecs, petit-fils du précédent.

Navire 
 Le , paquebot lancé en 1953, dénommé en l'honneur de Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais

Établissement scolaire 
 Lycée La Bourdonnais, à Maurice, dénommé en l'honneur de Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais

Odonymie 
 Avenue de La Bourdonnais, à Paris 7, dénommée en l'honneur de Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais